Araucanía o Arauco puede referirse a:

Accidentes geográficos 

 La península de Arauco, península de Chile.

Arquitectura 

 El edificio Arauco, edificio en Concepción (Chile).

Deportes 

 El Club Social y Deportivo Arauco, institución deportiva de Chile.

Empresas 

 La Celulosa Arauco y Constitución, conocida simplemente como Arauco, empresa chilena dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa.

Historia 

 Araucanía o Arauco; región geográfica controlada por los mapuches durante la guerra de Arauco la cual se encuentra entre la cordillera de Nahuelbuta y el océano Pacífico, y que luego dio nombre a todo el territorio entre los ríos Itata y Toltén.
 La Antigua provincia de Arauco
 El departamento de Arauco, antigua división administrativa de Chile de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
 El Reino de la Araucanía y la Patagonia (1860-1862), Estado no reconocido en partes de la actual Patagonia argentina y chilena.
 La Guerra de Arauco (1536-1818), conflicto armado entre la Capitanía General de Chile y el pueblo mapuche.
 La Ocupación de la Araucanía  o Pacificación de la Araucanía (1861-1883); invasión militar y aculturación de los territorios mapuches por parte del ejército chileno.

Cine 
En la película La Araucana (1971), una adaptación libre del poema homónimo de Alonso de Ercilla y Zúñiga, Araucanía es interpretada por la actriz chilena Gloria Münchmeyer.

Localidades, regiones y divisiones administrativas 
 La provincia de Arauco, división administrativa en la Región del Biobío (Chile).
 Arauco, ciudad y comuna de Chile.
 La Región de la Araucanía, división administrativa de Chile.
 Arauco, localidad de Argentina.
 La Bahía de Arauco, bahía ubicada en la costa de la provincia de Arauco.

Zoología 

 El arauco, nombre vulgar del ave Anhima cornuta.